

Сільські ради 
 Володимирівська сільська рада — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Володимирівська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район
 Володимирівська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Володимирівська сільська рада — Запорізька область, Приазовський район
 Володимирівська сільська рада — Запорізька область, Якимівський район
 Володимирівська сільська рада — Київська область, Таращанський район
 Володимирівська сільська рада — Кіровоградська область, Знам'янський район
Володимирівська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Володимирівська сільська рада — Миколаївська область, Доманівський район
 Володимирівська сільська рада — Миколаївська область, Казанківський район
 Володимирівська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Володимирівська сільська рада — Харківська область, Красноградський район
 Володимирівська сільська рада — Харківська область, Сахновщинський район
 Володимирівська сільська рада — Херсонська область, Скадовський район
 Володимирівська сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район

Селищна рада 
 Володимирівська селищна рада — Донецька область, Волноваський район